Persichetti ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Persichetti (* 1973), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Vincent Persichetti (1915–1987), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Dirigent